Влади́мир Дми́триевич Ильи́н () — российский футболист, нападающий грозненского «Ахмата».

Биография 
Воспитанник петербургских футбольных школ «Смена» (до 2002), «Зенит» (2002—2006), «Ижорец» Колпино (2006—2008), «Адмиралтеец» (2010—2011), «Зенит-Русь» (2011). В 2011 году начал играть в первенстве ЛФЛ за ФК «Русь», затем перешёл в ФК «Питер», в составе которого в сезоне 2012/13 второго дивизиона в 22 играх забил 4 мяча. Сезон 2013/14 начал в клубе ФНЛ «Динамо» СПб, в 15 играx забил один мяч. В 2014 году перешёл в клуб ФНЛ «Тосно» и сразу был отдан в аренду клубу ПФЛ «Калуга», за который в пяти матчах забил четыре мяча. Вернувшись в «Тосно», в начале сезона 2014/15 сыграл два матча и ушёл в годовую аренду в дзержинский «Химик» — 25 игр, один гол. Сезон 2015/16 провёл в «Тосно», забил 14 голов в 32 играх. В июне 2016 года перешёл в краснодарскую «Кубань», в 24 играх забил два гола.

В конце января 2017 года перешёл в клуб премьер-лиги «Урал». 28 февраля дебютировал в составе команды в матче 1/4 Кубка России против «Краснодара» (3:3, 4:3 по пен.), забив на 35-й минуте первый ответный мяч при счёте 0:3. 5 марта провёл первую игру в РФПЛ — в матче против «Амкара», где получил жёлтую карточку. Всего в первых 7 матчах за «Урал» забил 5 мячей — 3 в чемпионате и 2 в Кубке России.

11 июня 2021 года перешёл в «Краснодар». Дебютировал за «Краснодар» 25 июля 2021 года, выйдя на замену на 88-й минуте гостевого матча против «Урала».

Достижения

Командные 
 «Урал»
 Финалист Кубка России (2): 2016/17, 2018/19

Личные 
 «Тосно»
 Лауреат ФНЛ в номинации Открытие сезона: 2015/16

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Питер»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Краснодар»